Ryssbysjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ryssbysjön (Barkeryds socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (2,63 km²)
Ryssbysjön (Ryssby socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (2,8 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn